Brachystegia wangermeeana De Wild. è una pianta della famiglia delle Fabacee (sottofamiglia Caesalpinioideae), nativa dell'Africa.

Distribuzione geografica 
Africa: Angola, Tanzania, Zaire, Zambia.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni
Brachystegia wangermeeana ILDIS World Database of Legumes

Caesalpinioideae